Der Begriff Solidarismus bezeichnet: 

 Solidarismus: Natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen, ein Werk von Rudolf Diesel
 Solidarität als Grundsatz
 Die Konzeption des gesellschaftlichen Solidarismus nach Heinrich Pesch, siehe: Solidaritätsprinzip (Katholizismus)
 Die Konzeption eines „Nationalen Sozialismus“ nach Otto Strasser, siehe Nationaler_Sozialismus#Nationalsozialismus